Hnědka může být
 hnědě zbarvená klisna, samice koně
 Hnědka (Funalia) – rod stopkovýtrusných hub
 lidový název muchomůrky královské (Amanita regalis)
 vada vína zvaná také hnědnutí

Reference